Lucas Osiander ist der Name folgender Personen:

* Lucas Osiander der Ältere (1534–1604), deutscher evangelischer Theologe, Prediger und Komponist
 Lucas Osiander der Jüngere (1571–1638), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer